Mugalzhar peut désigner : 

District de Mugaljar
Monts Mougodjar
Mugalzhar, une race de chevaux kazakhe.